Der Coupe d’Europe 1964/65 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 7. Auflage fand beim Titelverteidiger B.V. Van den Brandt vom 17. bis zum 20. Juni 1965 in Waalwijk statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Nach 1960/61 gewann der Billardsportklub UNION Wien zum zweiten Mal den Mannschaftstitel im Coupe d’Europe. Einzelergebnisse liegen leider nicht vor.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Waalwijk

Finalrunde in Waalwijk

Abschlusstabelle 1964/65 

1965
Coupe dEurope 1964/65
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Brabant
Sport (Waalwijk)